Беклемишев, Николай:
 Беклемишев, Николай Александрович (1851—1913) — вице-адмирал русского императорского флота.
 Беклемишев, Николай Васильевич (1817—1866) — драматург, близкий друг П. С. Мочалова.
 Беклемишев, Николай Дмитриевич (1915—2002) — ученый-иммунолог, аллерголог.
 Беклемишев, Николай Николаевич (1857 — после 1926) — военный моряк, гидрограф, писатель.